Ohliger ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Ohliger (1920–1999), deutscher Architekt, Beamter und Politiker
 Lewis P. Ohliger (1843–1923), US-amerikanischer Politiker